Чишмы́ () — посёлок городского типа, административный центр Чишминского района Республики Башкортостан Российской Федерации. Образует муниципальное образование Чишминский поссовет со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Находится на 24 месте из 206 по численности населения в России среди посёлков городского типа. По количеству жителей превосходит три города Башкортостана: Агидель, Баймак и Межгорье.

География 
Расположен в 37 км к юго-западу от Уфы. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Чишмы — 1 км.

История 
На карте Чуби-Минской волости 1867 года посёлок отсутствует. Вероятно, посёлок был основан в период строительства железной дороги, движение по которой было открыто в сентябре 1888 года. Получил свое название от одноименной деревни Чишмы, которая была основана в 1650 году. Статус посёлка городского типа с 1946 года.

В учётных письменных источниках ("Книга переписная 1747 г. ...Казанской дороги Уфимского уезда") жителями поселения "Чишмы, что по реке Чишме" указаны служилые мещеряки в 14 душ мужского пола в 4 домохозяйствах (п. 60, стр. 69. Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.): справочное издание. 2 изд., испр. и доп. / Отв. ред. Р.Р. Исхаков. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021).

Демография

Национальный состав 
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 56,5 %, русские — 21,9 %, башкиры — 15,9 %, украинцы — 2,7 %, лица других национальностей — 3 %.

Экономика 

Основу экономики посёлка и района составляют ОАО «Чишминский сахарный завод», способный перерабатывать до 4 тыс. тонн корнеплодов в сутки и ОАО «Чишминское», производящее подсолнечное масло.

В поселке находятся завод железобетонных изделий, частные строительные организации, в том числе ООО «Башмодульстрой», известный производством профнастила и металлочерепицы, функционируют жилищно-коммунальные предприятия ООО «Жилсервис», ООО «Аргон», Чишминский ДРСУ «ГУП „Башкиравтодор“».

Аграрный сектор представлен ЗАО «Чишминский свинокомплекс», МУСП «Чишминский плодопитомнический совхоз» и другими.

Достопримечательности 

 Историко-краеведческий музей. Историко-краеведческий музей в поселке Чишмы работает с 2014 года. В январе 2015 года музей переехал в двухэтажное здание на улице Кирова, д.13. Здание бывшего ЗАГСА, расположенное напротив администрации поселка, принадлежит сейчас музею. Первый зал о природе края, палеонтологии и археологических раскопках, проводимых на территории. Чишминский район богат на археологические памятники, их здесь 14.

 

 Караякупоское городище. Городище представляет два земляных вала. Ширина их — четыре метра, а вот по описаниям тех археологов, высота была один метр, сейчас об этом сложно судить. Рядом с валами находились два рва. Внутренний вал сооружён был на каменном основании.

 Мавзолей Хусейн-бека. Это мусульманская святыня, где покоится первый проповедник ислама в Башкортостане.

 Дворец Тура-хана – памятник археологии и культуры, датированный XIV веком.

 Мельница братьев Бушмариных. Здание мельницы было построено в 1890 году, принадлежало оно Бушмариным, отсюда можно встретить два названия: мельница Бушмарина или мельница братьев Бушмариных. Купцы Фёдор и Василий Бушмарины проживали в Уфе, их особняк на данный момент восстановлен. Прославились купцы как меценаты, благотворительность заключалась в сдаче комнат художникам и в развитии городской художественной школы. По свидетельствам местных жителей, мельница проработала до начала нашего века. Видимо, именно это обстоятельство во многом повлияло на сохранность здания до наших дней.

Транспорт 
Крупная узловая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги (линии на Уфу, Самару и Ульяновск). 15 августа 1914 года в Чишмах были соединены Самаро-Златоустовская и Волго-Бугульминская железные дороги.

Средства массовой информации 
 Чишминское телевидение;
 газета «Родник плюс»;
 газета «Чишмэ»;
 газета «Дим Буйы»;
 газета «Толпар»;
 газета «Маяк».

Радио 
 66,68 МГц — Радио Ашкадар (Уфа);
 68,24 МГц — Радио России (Уфа);
 69,68 МГц — Радио Первый канал (Уфа);
 71,3 МГц — Радио Дача (Уфа);
 72,89 МГц — Радио России;
 90,6 МГц — Детское радио (Уфа);
 91,1 МГц — Эхо Москвы (Уфа);
 91,5 МГц — DFM (Уфа);
 101,6 МГц — Радио Первый канал (Уфа);
 102,1 МГц — Вести FM (Уфа);
 103 МГц — Радио Роксана (Уфа);
 103,5 МГц — Релакс FM (Уфа);
 104 МГц — Ретро FM (Уфа);
 104,5 МГц — Русское радио (Уфа);
 105 МГц — Радио Дача (Уфа);
 105,5 МГц — Радио Юлдаш (Уфа);
 106 МГц — Европа Плюс (Уфа);
 106,5 МГц — Авторадио (Уфа);
 107 МГц — Спутник FM (Уфа);
 107,5 МГц — Бизнес FM (Уфа);
 107,9 МГц — Дорожное радио (Уфа).

Достопримечательности 

 Мавзолей Хусейн-бека.
 Мавзолей Тура-хана.
 Монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
 Памятник В. И. Чапаеву.
 Вместе с тем мавзолей Хаджи-Хусейн-бека не был единственным подобным захоронением того времени. Об этом свидетельствуют хотя бы надмогильные камни, относящиеся к эпохе памятника Хусейн-бека и обнаруженные в 1847 г. В. Юматовым на земле минских башкир. «По дороге от деревни Термов к деревне Сарт-Хасяновой, — пишет Юматов, — не доезжая до неё версту, на левой стороне речки Калмаша есть также два старинные надмогильные камня». Далее автор сообщает, что вырезанные на них арабскими буквами надписи «очень хороши и весьма сходны изяществом с надписью на камне Хусейн-Бека». В. Юматов эти камни относит к первой половине XIV в. Эти два захоронения сохранились и до наших дней (в оградках), но к сожалению, без надмогильных камней (ныне — это окраина деревушки В.Ключи (в современном обиходе — Заготскот), склон ближе к пруду на р. Калмашке). Возможно, камни находятся в Уфимском краеведческом музее, очень хочется надеяться, что не утрачены. Есть предание, которое гласит, в версте от селения Илькашево (ранее дер. Сарт-Хасяновой) на левой стороне речки Калмашка была гора Чучак (башк.), срытая примерно в 2005 г., на вершине которой до революции 1917 г. были захоронения. Что с захоронениями стало — неизвестно.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Городского поселения Чишминский поссовет Муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
 Администрация муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
 
 

Чишмы
Населённые пункты Чишминского района
Посёлки городского типа Башкортостана
Районные центры Башкортостана
Муниципальные образования Чишминского района
Городские поселения Башкортостана